Жестовый интерфейс — подмножество системы ввода для графического пользовательского интерфейса для устройств, оснащённых специальными либо устройствами ввода (отличными от клавиатуры), либо сенсорными экранами, и позволяющая эмулировать клавиатурные команды (либо сочетания клавиш) при помощи жестов (росчерков, ).
Основной мотивацией разработки таких интерфейсов является улучшение эргономичности управления, с отказом от привычного для компьютерных программ меню приложения.

Подобный интерфейс может быть реализован как при помощи устройств координатного ввода с возможностью считывания координаты одной точки касания (мышь либо графический планшет — см. «жесты мышью»), так и таких, в которых имеется возможность считывания координат более чем одной точки (т. н. мультикасание, multitouch) — сенсорные экраны и панели. Последние стали широко применяться в интерфейсах множества современных смартфонов с сенсорным экраном (напр. iPhone) и ноутбуков (как с тачпадом, так с сенсорным экраном) и прочих мобильных устройств.

В случае устройств с большим размером экрана — например, планшетных ПК, росчерки-жесты являются стандартными функциями интерфейса управления и перьевого ввода.
В случае карманных устройств (КПК, мобильных телефонов и т. п.), в отличие от классических графических интерфейсов пользователя, из-за малых физических размеров экрана для произведения росчерка требуется меньшая точность позиционирования, чем для доступа к традиционных элементов графического интерфейса — нажатия «кнопки» или выбора пункта меню.

Разновидности 
 жесты пальцем
 жесты рукой
 головой
 

 жесты устройствами ввода
 жесты мышью
 жесты пером (также перьевой ввод текста)
 жесты джойстиком

 жесты специальными устройствами
 жесты перчаткой
 пультом ДУ
 мышью
 часами

Сами жесты могут производиться:
 на поверхности стола/любой иной поверхности;
 на экране самого управляемого устройства;
 в пространстве;
 на поверхности специального устройства (стол Microsoft PixelSense, клавиатура TouchStream, iGesture Pad)

История 
Сам принцип жестового интерфейса не нов — данный интерфейс широко эксплуатировался в научно-фантастическом кинематографе — например, в сериале «Звёздный путь» и фильме «Особое мнение».

На практике первым жестом было перемещение объекта на компьютерах Macintosh фирмы Apple. В отличие от Windows и компьютеров Apple Lisa, комбинация нажатия, удержания и перемещения мыши вызывала другое действие, чем просто последовательность нажатия и перемещения. Позже появился второй жест — простое удержание кнопки неподвижной мыши через примерно полсекунды вызывало контекстное меню.

Затем способ нашёл применение в видеоиграх: в игре Myth жесты указывали бойцам куда двигаться, а в Arx Fatalis и Black & White вызывали колдовские чары.

Вначале жесты (росчерки) в карманных устройствах стали использоваться в основном для рукописного ввода текста, в дальнейшем они стали применяться и для ввода команд в утройство, хотя до сих пор и не существует промышленных стандартов и стабильных реализаций таких интерфейсов.

Первая поверхность с поддержкой мультитач появилась в 1984 году, когда в Bell Labs разработали подобный экран, на котором можно было манипулировать изображениями при помощи более чем одной руки, однако эта разработка не получила продвижения.
Продолжение данный метод получил лишь спустя десятилетие — в начале 2000-х компания FingerWorks разработала и стала выпускать эргономичные клавиатуры с возможностью использования мультикасаний/жестов, для которых разработала специальный жестовый язык. Спустя несколько лет (2005) она была куплена компанией Apple, и первым широко известным и популярным продуктом, в котором мультитач стал активно применяться, стал Apple iPhone (2007).

Сейчас корпорация Microsoft (как и прочие лидеры индустрии в своих продуктах) продвигает возможность использования жестов в новых версиях ОС Windows и Windows Mobile.

На сегодняшний день все лидеры игрового рынка представили свои решения в сфере жестовых интерфейсов. Первой на рынок вышла Nintendo с джойстиком Wii, следом за ней с небольшим отставанием последовали Microsoft Xbox с Kinect и Sony с Move.

Жестовые интерфейсы проникают и в сферу интернет-приложений.

Преимущества и недостатки 

К преимуществам можно отнести эргономичность интерфейса, в особенности для начинающих пользователей и легкость в использовании, а значит, использования привычных жестов, интуитивно понятных для пользователя.
К недостаткам относятся высокая вероятность ошибок, так как репрезентация жестов у разных людей может отличаться и требуются соответствующие аппараты и оборудования, такие как камера, сенсор, датчики и так далее. Это приводит к дополнительным расходам.

Интересные факты 

1 апреля 2009 года в сети появилось описание «инновационной технологии» жесты лицом (, она же Face Observation Opera Language) — вымышленная технология, являющаяся первоапрельской шуткой. Заявлялось, что эта система повышает взаимодействие пользователя с браузером Opera (который уже поддерживал на тот момент т. н. жесты мышью в своём интерфейсе), позволяя совершать ряд операций путём движений мускулами человеческого лица. Всего предполагается задействовать 53 функции.
Во время сканирования программой лица пользователь должен сохранять прямое положение головы и не моргать.

Были указаны и недостатки:
 Борода и причёска пользователя могут помешать адекватному восприятию мимики программой (эта проблема на стадии устранения);
 Сайты для взрослых могут спровоцировать пользователя на неосознанные движения головой;
 Функция отключается браузером, когда пользователь просматривает финансовые сайты.

См. также 
 Графический интерфейс пользователя
 Mouse gestures (Жесты мышью)
 TrackIR

Примечания

Ссылки 
 Универсальный жестовый контроллер Labs Thalmic 
 Трехмерный жестовый интерфейс реализован на браслете Myo  // 27.02.2013
 CamBoard Pico — интерфейс жестового управления нового поколения 
 WiSee — жестовый интерфейс на базе WiFi 
 Leap 3d — сверхточный жестовый интерфейс    // 3dnews.ru, 22.05.2012
  Xtion — контроллер движений для Windows от ASUS  // 3dnews.ru, 4.05.2012
 Intel предлагает жестовый интерфейс 
 HP снабдит свои новинки жестовым интерфейсом Leap Motion // 17.04.2013
 Using Gestures. Windows XP Tablet PC Edition 2005 SDK Documentation  // MSDN

Жестовый интерфейс